«Зелена книга» (, al-Kitāb al-Aḫḍar) — назва книги Муаммара Каддафі, багаторічного лівійського політичного лідера.

Фільми 

 «Зелена книга» (1949) — чехословацький кримінальний фільм, реж. Йозеф Мах.
 «Зелена книга» (2018) — американський драмедійний фільм режисера Пітера Фареллі.

Див. також 
 Зелена книга України
 Біла книга